Rheskuporis ist der Name mehrerer Könige des Bosporanischen Reiches:

 Rheskuporis I.
 Rheskuporis II.
 Rheskuporis III.
 Rheskuporis IV.
 Rheskuporis V.